Одредница Кора може се односити на:
 Кора (ботаника), део вегетативних органа копнених биљака
 Кора (статуа девојке), статуа девојке у архајској грчкој уметности
 Кора (збирка поезије), збирка песама Васка Попе
 Кора (Вајоминг), насељено место у америчкој савезној држави Вајоминг
 Кора (музичка група), српска музичка група из Београда
 Кора (Аватар: Легенда о Кори), лик из анимиране серије Аватар: Последњи владар ветрова